Джон Бофорт (, 1373 — ) был первым из четверых незаконнорожённых детей Джона Гонта, герцога Ланкастерского и его любовницы Екатерины Суинфорд, ставшей позднее его третьей женой. Фамилия Бофорта видимо дана в связи с расположением резиденции Джона Гонта во время Столетней войны в замке Бофор (Шампань).

Джон Гонт добился в 1390 году от своего племянника Ричарда II узаконивания всех детей Бофортов, а также, в январе 1396, официально женился на их матери. Несмотря на эту легитимацию, все Бофорты, являясь внуками Эдуарда III, были исключены из списка возможных наследников английского престола. Данное ограничение, впрочем, не помешало одному из потомков Джона Бофорта стать королём Англии Генрихом VII.

Политическая деятельность 
В 1396, после женитьбы родителей, Джон вместе со своими братьями и сестрой Джоан были узаконены ещё и папской буллой. В начале следующего года их законных статус был также подтвержден отдельным актом парламента, а спустя несколько дней, 10 февраля 1397 года Джону был пожалован титул графа Сомерсета.

Тем же летом, молодой граф стал одним из сподвижников Ричарда II в освобождении от власти лордов-апеллянтов. В качестве награды, 29 сентября он был пожалован титулом маркиза Дорсета, а немного позже в том же году он стал ещё и рыцарем Ордена Подвязки. Кроме того, за два дня до назначения маркизом, он женился на племяннице короля Маргарет Холланд.

Он не потерял королевского расположения даже после изгнания из страны его единокровного брата Генриха Болингброка (позднее ставшего Генрихом IV). В феврале 1397 Бофорт был назначен адмиралом Ирландского Флота, констеблем Дувра и хранителем Пяти Портов. В мае в его подчинение был передан ещё и северный флот.

После смещения короля Ричарда в 1399 году Генрихом Болингброком, новый король отменил все титулы пожалованные противникам лордов-апеллянтов (включавших самого Генриха) и, таким образом, Джон Бофорт снова стал только графом Сомерсета. Тем не менее, он сохранил лояльность своему единокровному брату, участвуя в различных военных и некоторых важных дипломатических миссиях. Именно ему были переданы конфискованные владения лидера уэльского восстания Оуайна Глиндура в 1400. В 1404 он стал Верховным констеблем Англии.

Брак и дети 
Жена: ранее 28 сентября 1397 Маргарет Холланд (ок. 1381/1385 — 30 декабря 1439), дочь Томаса Холанда, 2-го графа Кента, и Элис Фицалан. Дети:
 Генри Бофорт (около 26 ноября 1401 — 25 сентября 1418), 2-й граф Сомерсет с 1410;
 Джон Бофорт (25 марта 1404 — 27 мая 1444), 3-й граф Сомерсет с 1418, 1-й герцог Сомерсет и 1-й граф Кендал с 1443;
 Джоанна Бофорт (ок. 1404 — 15 июля 1445); 1-й муж: с 2, 10 или 13 февраля 1424 Яков I (25 июля 1394 — 21 февраля 1437), король Шотландии; 2-й муж: ранее 21 сентября 1439 сир Джеймс Стюарт Чёрный рыцарь из Лорна (ок. 1383 — после 1451)
 Томас Бофорт (1405—1432), граф Перша;
 Эдмунд Бофорт (ок. 1406 — 22 мая 1455), граф Мортен в 1427—1449, 1-й граф Дорсет с 1442, 1-й маркиз Дорсет с 1443, 4-й граф Сомерсет с 1444, 2-й герцог Сомерсет с 1448;
 Маргарет Бофорт (1409 — ноябрь 1449); муж: Томас де Куртене (1414 — 3 февраля 1458), 5/13-й граф Девон.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Военачальники Англии
Джон Бофорт, 1-й граф Сомерсет
Джон Бофорт, 1-й граф Сомерсет
Джон Бофорт, 1-й маркиз Дорсет
Лорды Верховные констебли Англии
Лорды-смотрители Пяти портов
Кавалеры ордена Подвязки
Деятели Столетней войны
Командующие Ирландской эскадрой